Det finns fler artiklar om personer med namnet Åsa Persson:

För civilingenjören och bergmästaren, se Åsa Persson (bergmästare)
För konståkaren, se Åsa Persson (konståkare)
För skådespelaren, se Åsa Persson (skådespelare)

ja:アサ・パーソン